Гео́ргий Ко́тов:
 Котов, Георгий Валерьянович (1940—2017) — актёр и режиссёр Омского Музыкального театра, народный артист РСФСР.
 Котов, Георгий Карпович (1918—2004) — Герой Советского Союза.